Капуци́н:

 Капуцины (монашеский орден) — монашеский орден, ветвь францисканцев.
 Капуцины (род обезьян) () — род цепкохвостых обезьян.
 Капуцин () — растение, то же, что настурция.
 Капуцин — маскарадный костюм в виде плаща с капюшоном.

См. также 
 Птица-капуцин — южноамериканская птица семейства котинговых.
 Капуцинки — женский монашеский орден.
 Бульвар Капуцинок — улица в Париже.
 Человек с бульвара Капуцинов — комедийный вестерн Аллы Суриковой (СССР, 1987).
 Капучино — кофейный напиток.